Кі́сса — українське прізвище і давньоанглійське () ім'я.

Персоналії 
 Кісса I (* ? — † 541) — другий король Сассексу.
 Наталія Кісса (1908—1990) — капітан теплохода «Піонер», перша жінка-капітан на Азовському морі.

Українські прізвища